Рудицы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рудицы — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Рудицы — деревня в Невельском районе Псковской области.